C3H2ClF5O pode referir-se a:

Compostos que partilham a fórmula molecular:
 Enflurano, número CAS 
 Isoflurano, número CAS